Trooper steht für: 
 Trooper, niedrigster militärischer Dienstgrad in Kavallerie-Regimentern der British Army, entspricht dem Private (Dienstgrad) in anderen Regimentern
 Trooper, ein niedriger Rang der Polizei (Vereinigte Staaten)
 Trooper, im urbanen Slang des englischsprachigen Raumes eine Person mit hoher Ausdauer, siehe Ausdauer (Psychologie)
 Trooper, eine Biermarke der Band Iron Maiden und der Robinsons Brewery; siehe Iron Maiden #Bier
 HMS Trooper (N91), ein U-Boot der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 Isuzu Trooper, ein Automodell der Marke Isuzu
 Trooper (Band), eine kanadische Hard-Rock-Band

Siehe auch:
 Troopers